Les Éditions Mango étaient une maison d'édition française fondée le  par  et radiée du registre du commerce et des sociétés le  à la suite de sa cession par le fondateur au groupe Fleurus.

La marque Mango est depuis lors la propriété de Fleurus Éditions (Média participations), 15/27 rue Moussorgski, 75018 Paris

Ouvrages édités 
Mango édite des ouvrages pratiques, didactiques ou ludiques, réalisés par des spécialistes des domaines concernés, qui s'adressent à un large lectorat en partageant leur savoir, technique ou théorique. Les illustrations sont confiées à des professionnels reconnus.

Sont édités notamment des livres dans les domaines suivants :
 recettes de cuisine privilégiant les plats les plus sains
 couture, crochet, tricot, décoration
 activités sportives et loisirs créatifs, jeux de réflexion
 albums pour les enfants et la jeunesse

Annexes

Articles connexes 
 Média participations
 Fleurus
 Escape Game (collection de livres)

Références

Liens externes 

Maison d'édition ayant son siège à Paris
Maison d'édition d'ouvrages littéraires
Fleurus (maison d'édition)
Média Participations
Jeu de société
Marque de jeux et jouets
Éditeur de jeux de société